Kadmon bezeichnet:

 den ursprünglichen Menschen in der kabbalistischen Lehre, siehe Adam Qadmon

 Arthur Kadmon, englischer Musiker
 Martina Kadmon (* 1961), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin 
 Stella Kadmon, österreichische Schauspielerin, Kabarettistin und Theaterleiterin
 ein Pseudonym des Musikers Gerhard Petak, siehe Allerseelen (Band)